Bloch puede hacer referencia a:
 Marcus Elieser Bloch (1723-1799), médico y naturalista alemán, uno de los más importantes ictiólogos;
 Ivan Bloch (1836-1902), banquero polaco;
 Oscar Bloch (1877-1937), lingüista y lexicógrafo francés;
 Ernest Bloch (1880-1959), compositor nacido en suiza, naturalizado estadounidense;
 Jean-Richard Bloch (1884-1947), escritor francés;
 Ernst Bloch (1885-1977), filósofo alemán;
 Marc Bloch (1886-1944), historiador francés especializado en la Francia medieval, y fundador de la Escuela de los Annales;
 Marcel Dassault, o Marcel Bloch (1892-1986), ingeniero, empresario, político y productor de cine francés, considerado un pionero de la aviación;
 Felix Bloch (1905-1983), físico suizo, que trabajó fundamentalmente en los EE. UU., Premio Nobel de Física en 1952;
 Konrad Bloch (1912-2000), científico polaco-alemán;
 Robert Albert Bloch (1917-1994), novelista, cuentista y guionista estadounidense de literatura fantástica y ciencia-ficción;
 Thomas Bloch (1962), músico francés.

En el ámbito de las ciencias:
 Ecuaciones de Bloch;
 Esfera de Bloch;
 Paredes de Bloch;
 Síndrome de Bloch-Sulzberger. En medicina, enfermedad hereditaria poco frecuente.

En el ámbito de las artes:
 Retrato de Adele Bloch-Bauer I.

En el ámbito de la aviación:
 Bloch MB.150, avión de caza francés;
 Bloch MB.200, bombardero francés;
 Bloch MB.210, bombardero.